gładysz (Ionaspis) – rodzaj porostów
 2 miejscowości w Polsce
 Gładysz – leśniczówka w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno
 Gładysz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno